Norddeutscher Rundfunk (NDR) – niemiecki nadawca radiowo-telewizyjny
 Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy (ndR) – polska jednostka wojskowa